stara synagoga w Ostrowie
 nowa synagoga w Ostrowie